

Ойик — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область
 Ойик — село, Таласький район, Жамбильська область